Wenchang peut désigner :
 Wenchang, une ville de la province chinoise insulaire de Hainan.
 l'empereur Wenchang, ou Wenchangdijun, dieu chinois qui a le pouvoir de favoriser la réussite aux examens.